Александр Хрущёв:
 Хрущёв, Александр Андреевич (1908—1991) — советский учёный-звукотехник, лауреат Сталинской (1949) и Ленинской премий (1962).
 Хрущёв, Александр Петрович (1806—1875) — генерал, герой Крымской войны.